|-
| 182601 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182602 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182603 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182604 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182605 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182606 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182607 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182608 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182609 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182610 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182611 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182612 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182613 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182614 - ||  || 17 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182615 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182616 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182617 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182618 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182619 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182620 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182621 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182622 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182623 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182624 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182625 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182626 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182627 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182628 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182629 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182630 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182631 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182632 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182633 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182634 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182635 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182636 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182637 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182638 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182639 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182640 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182641 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182642 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182643 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182644 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182645 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182646 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182647 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182648 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182649 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182650 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182651 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182652 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182653 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182654 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182655 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182656 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182657 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182658 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182659 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182660 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182661 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182662 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182663 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182664 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182665 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182666 - ||  || 20 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182667 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182668 - ||  || 20 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182669 - ||  || 23 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182670 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182671 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182672 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182673 - ||  || 25 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182674 - ||  || 25 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 182675 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182676 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182677 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182678 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182679 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182680 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182681 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182682 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182683 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182684 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182685 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182686 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182687 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182688 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182689 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182690 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182691 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182692 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182693 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182694 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182695 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182696 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182697 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182698 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182699 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182700 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-